Kombinace písmen R a D může znamenat:

 R&D – výzkum a vývoj ()
 R.D. – ­církevní titul důstojný pán ()
 R.D. – Rata Die, pořadí dne počínaje 1. lednem 1 A.D. proleptického Gregoriánského kalendáře
 RD či R-D – obecný chemický vzorec deuterovaného uhlovodíku
 RD – rodinný dům (ve stavebnictví)
 RD – zkratka stanice metra Radlická
 RD – rušňové depo, slovenský výraz pro lokomotivní depo

Externí odkazy